SS.11 — французская противотанковая управляемая ракета первого поколения.

Разработка и испытания 
Создан на базе SS-10 по проекту французского инженера Жана Бастьен-Тири. Авиационный вариант SS.11 обозначался как AS.11. Испытания комплекса в облегчённом пехотном варианте (переносной пусковой установки) для ношения вручную проводились заводской командой испытателей с участием французских горнострелковых частей в высокогорных Западных Альпах на территории дофинского горного массива.

Постановка на вооружение 
Ракета была принята на вооружение в 1956 году французской армией. А позже армией США и Израиля. США приняли AS.11 на вооружение в 1961 г., производили ракету по лицензии под обозначением AGM-22 и использовали её на вертолётах UH-1 Iroquois («Ирокез») до 1976 г.

Экспорт и зарубежное производство 
Широко экспортировались Францией различным странам мира (не менее 36, включая Иран, Ливан, Ирак, Ливию и Саудовскую Аравию). Кроме США, производилась по лицензии в ФРГ, Норвегии и Индии. Лицензиатом в США выступала компания «Дженерал электрик», которая зарезервировала за собой право на производство усовершенствованных SS-11B для размещения на самоходной колёсной или гусеничной платформе. Производством ракет для Армии Норвегии занималась .

Прекратили их производство через почти 30 лет — производили до начала 1980-х годов. Всего было выпущено около 180 тыс. ракет.

Принцип работы 
ПТУР с ручной системой наведения, оно же наведение по методу трёх точек (прицел — ракета — цель). Управление осуществлялось по проводам. После пуска и в течение всего полёта к цели ракета разматывала пару тонких проводов, по которым передавались команды управления.

Слежение за ракетой было возможно по установленному на ней трассеру. Ускоритель работал 1,2 секунды, маршевый двигатель — 20 секунд.

ПТУР мог оснащаться различными типами БЧ: Тип 140 — кумулятивной 140AC, проникающей (полубронебойной) осколочно-фугасной 140AP02, осколочной 140AP59, противокорабельной 140CCN.

Тактико-технические характеристики 

 Длина: 1190 мм
 Диаметр: 165 мм
 Стартовая масса: 30 кг
 Скорость: 190 м / с
 Диапазон: от 500 до 3000 м
 Боезаряд: 6,8 кг
 Бронепробиваемость: 500 мм

Сравнительная характеристика

См. также 
 COBRA (ПТРК)

Примечания

Ссылки 
 
 

Противотанковые ракетные комплексы Франции
Ракетное оружие Франции
Военная продукция General Electric
Военная продукция Kongsberg
Военная продукция Nord Aviation